— японский мастер боевых искусств, сооснователь (вместе с Годзо Сиодой) стиля айкидо Ёсинкан.

Биография

Молодость 
Путь Киёюки Тэрады в боевых искусствах начался в апреле 1934 года  с изучения кэндо в средней школе Кайсэй.

В возрасте 15 лет он получил награду как лучший дзюдоист года после победы в чемпионате по дзюдо в том же году.

После поступления в университет Такусёку в возрасте 18 лет он начал изучать каратэ. Именно здесь в 1941 году он встретился c Годзо Сиодой, будущим основателем стиля айкидо Ёсинкан.

В период между 1940 и 1943 годами Тэрада изучал сумо у сэнсэя Акуцугавы, дзюдо у сэнсэя Сонэ и дзю-дзюцу у сэнсэя Осуги.

Годы Второй мировой войны 
В 1943 году в возрасте 21 года Тэрада был призван в ряды Императорской армии Японии. В 1944 году он был направлен в училище японских военно-воздушных сил и получил специальность авиационного техника. В 1944 и 1945 годах он работал авиационным техником на аэродроме Кумамото. Именно там его застало известие об окончании войны и он вернулся домой в Нагасаки.

Послевоенный период 
В 1948 году Киёюки Тэрада переехал в Токио и поступил на работу в компанию Миякоси. В 1950 году он поступил на работу в военную полицию в Йокогаме. В том же году он начал заниматься айкидо в Хомбу додзё Айкикай. Его первым учителем стал Киссёмару Уэсиба, также он брал уроки у основателя айкидо Морихэя Уэсибы.

В 1952 году Киёюки Тэрада вместе с Годзо Сиодой провёл семинары по айкидо в компании Nippon Kokan и в 85 полицейского подразделениях. В 1955 году он проводил обучение айкидо для|полицейского управления Йокогамы и для американских военнослужащих на военной базе Кэмп Дрейк (англ. Camp Drake) в Сайтаме.

Ёсинкан айкидо 
В 1955 году, вместе с Годзо Сиодой, Киёюки Тэрада основал стиль айкидо Ёсинкан. До 1961 года он был  Хомбу додзё Ёсинкан, после чего он покинул Токио и стал преподавать айкидо на базе ВМФ США в Йокосуке.

В период с 1967 по 2009 год Киёюки Тэрада проводил семинары по всему миру с целью популяризации айкидо. Он посещал Англию, Австралию, Канаду, США, Россию.

В 1990 году Годзо Сиода присвоил Тэраде 9-й дан Ёсинкан айкидо. В то же время он занял пост  школы айкидо Ёсинкан  . В дальнейшем он занимал пост президента Всеяпонской организации Ёсинкан и президента организации айкидо Ёсинкан Сэйсэйкай, ему было присвоено звание   по Ёсинкан айкидо.

В январе 2008 года Киёюки Тэраде, в знак признания его выдающихся заслуг, был присвоен 10-й дан Ёсинкан айкидо новой организацией Aikido Yoshinkan Foundation (AYF).

13 июля 2009 года Киёюки Тэрада скончался в возрасте 87 лет, оставив после себя жену, детей и тысячи учеников во всём мире.

Пост главного инструктора (яп. 最高師範 сайко: сихан?) школы айкидо Ёсинкан Сэйсэйкай (яп. 精晟会 сэй сэй: кай?) Киёюки Тэрада передал своему ученику Мацуо Масадзуми 8-й дан Ёсинкан айкидо.

Ссылки 
 Aikido Yoshinkan Foundation (AYF)
 Aikido Yoshinkan Seiseikai, Terada honbu, Владивосток

Родившиеся в 1922 году
Родившиеся 20 апреля
Умершие в 2009 году
Умершие 13 июля
Мастера боевых искусств